Domenico Ammirato (1833-1883 ou vers 1892), peintre italien ;
 Nicola Ammirato (?-1712), peintre italien ;
 Scipione Ammirato (1531–1601), historien italien.